Ахвледіані Вахтанг Георгійович — луганський художник.
 Ахвледіані Георгій Саріданович — грузинський радянський мовознавець, фахівець із грузинської і осетинської мов.
 Ахвледіані Єлена Дмитрівна — грузинська художниця, ілюстраторка та театральна декораторка.
 Ахвледіані Микола Васильович — радянський вчений в області агротехніки винограду.